Die Aradschin chumb 2010 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 9. April bis 13. November 2010 ausgetragen.

Modus 
Die neun Vereine spielten jeweils dreimal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse 2010 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010